Freihofer’s Run for Women ist ein Frauenlauf in Albany (New York), der seit 1979 stattfindet. Er ist einer der bedeutendsten Straßenläufe weltweit über die Distanz von 5 km; gleichzeitig nehmen aber auch viele Volksläuferinnen teil. Von 1979 bis 1991 gehörte auch ein 10-km-Lauf zum Programm, bis 1988 war dieser der Hauptlauf.

Start und Ziel ist auf der Madison Avenue am New York State Museum. Der größte Teil der Strecke verläuft durch den Washington Park.

Statistik

Streckenrekord 

 15:12 min, Emily Chebet Muge (KEN), 2010

Siegerinnenliste 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

5 km

10 km

Entwicklung der Finisherinnenzahlen

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Albany (New York)
Frauenleichtathletikwettbewerb